Loikaw är en stad i Burma. Den ligger i delstaten Kayah, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Naypyidaw. Loikaw ligger  meter över havet och folkmängden uppgår till cirka 50 000 invånare.

Geografi
Terrängen runt Loikaw är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Loikaw. Runt Loikaw är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Loikaw växer huvudsakligen savannskog.

Klimat
Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kayahstaten